Laonice är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Laonice ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Laonice